Le sigle VAPP peut désigner :
 la Validation des acquis professionnels et personnels (ou VAP 85), un dispositif existant depuis 1985 dans le système de formation français (parfois également appelé validation des acquis du parcours professionnel) ;
 l'Association pan-russe des écrivains prolétariens, en Union soviétique.